Мина́ев (Мина́ева) — фамилия, образованная от крестильного имени Мина, народной формой которого является имя Минай; также топоним.

Носители фамилии

Минаев 
 
 
 Минаев, Борис Дорианович (род. 1959) — российский журналист, писатель и колумнист, издатель.
 Минаев, Василий Степанович — депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.
 Минаев, Владимир Николаевич (1912—1993) — советский и российский художник-живописец и график.
 Минаев, Григорий Иванович (род. 1929) — бригадир на шахте, Герой Социалистического Труда.
 
 Минаев, Евгений Гаврилович (1933—1993) — советский тяжелоатлет.
 
 
 Минаев, Кузьма Афанасьевич (1895—1950) — народный артист УССР.
 Минаев, Михаил Петрович (1911—1983) — советский футболист, тренер.
 
 Минаев, Пётр Николаевич — советский и российский энергетик
 
 
 Минаев, Филипп Прокопьевич (1911—1972) — председатель Новгородского облисполкома.
 Минаев, Фрол Минаевич (ум. 1700) — донской казак XVII века.
 Минаев, Юрий Алексеевич (род. 1936) — советский, казахстанский и российский учёный-металлург.

Составные фамилии

 Минаев-Цикановский, Александр Матвеевич (1888—1939) — работник советских органов государственной безопасности.

Минаева 
 Минаева, Елена Евгеньевна (род. 1972) — российская баскетболистка.
 Минаева, Мария Вячеславовна (род. 2005) — российская спортивная гимнастка.
 Минаева, Нина Васильевна (1929—2009) — доктор исторических наук, профессор.
 Минаева, Татьяна Максимовна (1896—1975) — советский археолог.

Топоним 
 Минаев — хутор в Чернышковском районе Волгоградской области России.
 Минаев — хутор в Дубовском районе Ростовской области России.

Примечания